Vince Dunn, född 29 oktober 1996, är en kanadensisk professionell ishockeyback som spelar för Seattle Kraken i NHL. 

Han har tidigare spelat på NHL-nivå för St. Louis Blues och på lägre nivåer för Chicago Wolves i AHL och Niagara Icedogs i OHL.

Klubblagskarriär

NHL

St. Louis Blues 
Dunn draftades av St. Louis Blues i andra rundan i 2015 års draft som 56:e spelare totalt.

Han vann Stanley Cup med St. Louis Blues säsongen 2018–19.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Vince Dunn NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Vince Dunn hockey statistics and profile at hockeydb.com

Män
Födda 1996
Levande personer
Idrottare från Peterborough, Ontario
Kanadensiska ishockeyspelare
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Spelare i Niagara Icedogs
Spelare valda i NHL Entry Draft 2015
Spelare valda av St. Louis Blues i NHL Entry Draft
Spelare i Chicago Wolves (2001–)
Spelare i St. Louis Blues
Stanley Cup-mästare 2019
Spelare valda i NHL:s expansionsdraft 2021
Spelare i Seattle Kraken